Мегахилы (, от  «большая лапа») — один из крупнейших и распространённый по всему миру род пчёл из семейства Megachilidae, включающий более 1300 видов, в том числе и пчёл-листорезов Megachile rotundata. Иногда в состав Megachile включают пчёл-каменщиц из рода Chalicodoma, рассматриваемых в качестве подрода (к которым относят самую крупную в мире пчелу Megachile pluto, 6 см).

Биология 
Гнездятся в готовых полостях (в древесине, земле), ячейки выстилают
кусочками листьев, лепестков, бересты. Некоторые олиголекты. Летние и позднелетние формы.

Многочисленные виды ос и пчел паразитируют в гнездах Мегахил, особенно представители семейств Gasteruptiidae, Leucospidae, Sapygidae, и различные клептопаразитические рода и виды Megachilidae, включая близкородственный род Coelioxys.

Распространение 
Повсеместно. В Европе около 100 видов.

Характеристика 
Крупные и средней величины пчелы. Переднее крыло с 2 радиомедиальными ячейками. Черные, обильно опушенные. Аролии отсутствуют. Самая крупная пчела в мире это Megachile pluto, с длиной тела 39 мм и размахом крыльев в 63 мм.

Синонимы рода 
 Megachile Latreille 1802
 Anthophora Fabricius 1804 Homo.
 Anthemois Robertson 1903 Syn.
 Cyphopyga Robertson 1903 Syn.
 Megalochila Schulz 1906 Syn.
 и многие другие

Классификация 
Род включает более 1300 видов пчёл, и около 50 подродов.

 <small>
 Acentron Mitchell 1934
 Aethomegachile Engel & Baker 2006
 Amegachile Friese 1909
 Argyropile Mitchell 1934
 Austrochile Michener 1965
 Austromegachile Mitchell 1943
 Callomegachile Michener 1962
 Cestella Pasteels 1965
 Chalicodoma Lepeletier 1841 (или отдельный род)
 Chalicodomoides Michener 1962
 Chelostomoda Michener 1962
 Chelostomoides Robertson 1901
 Chrysosarus Mitchell 1943
 Creightonella Cockerell 1908
 Cressoniella Mitchell 1934
 Cuspidella Pasteels 1965
 Dasymegachile Mitchell 1943
 Eumegachile Friese 1898
 Eutricharaea Thomson 1872
 Gronoceras Cockerell 1907
 Grosapis Mitchell 1980
 Hackeriapis Cockerell 1922
 Heriadopsis Cockerell 1931
 Largella Pasteels 1965
 Leptorachis Mitchell 1934
 Litomegachile Mitchell 1934

<small>
 Matangapis Engel & Baker 2006
 Maximegachile Guiglia & Pasteels 1961
 Megachiloides Mitchell 1924
 Megella Pasteels 1965
 Melanosarus Mitchell 1934
 Mitchellapis Michener 1965
 Moureapis Raw 2002
 Neochalicodoma Pasteels 1970
 Neochelynia Schrottky 1920
 Neocressoniella Gupta 1993
 Paracella Michener 1997
 Parachalicodoma Pasteels 1966
 Platysta Pasteels 1965
 Pseudocentron Mitchell 1934
 Pseudomegachile Friese 1898
 Ptilosaroides Mitchell 1980
 Ptilosarus Mitchell 1943
 Rhodomegachile Michener 1965
 Rhyssomegachile Mitchell 1980
 Sayapis Titus 1906
 Schizomegachile Michener 1965
 Schrottkyapis Mitchell 1980
 Stellenigris Meunier 1888
 Stelodides Moure 1953
 Stenomegachile Pasteels 1965
 Thaumatosoma Smith 1865
 Trichurochile Mitchell 1980
 Tylomegachile Moure 1953
 Xanthosarus Robertson 1903
 Zonomegachile Mitchell 1980

Некоторые представители 
 M. (Eumegachile) bombycina Radoszkowski, 1874 — Палеарктика
 M. (Eutricharaea) argentata (Fabricius, 1793) — Голарктика
 M. (Eutricharaea) rotundata (Fabricius, 1787). — Европа, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Северная Африка, Северная и Южная Америка, Новая Зеландия, Австралия.
 M. (Xanthosarus) maritima (Kirby, 1802) — Палеарктика
 Megachile concinna,  Megachile minutissima, Megachile  patellimana, Megachile maxillosa Домики для привлечения пчёл 
Пчела-листорез Megachile rotundata — вид, искусственно разводимый для опыления люцерны.

 Галерея 

 См. также 
 Megachile pluto — 6 см
 Пчела-плотник фиолетовая
 Megachile sculpturalis Примечания 

 Литература 
 Добрынин Н. Д. Разведение и использование пчел-листорезов Megachile rotundata для опыления люцерны (Методические рекомендации). — М.: Госагропром РСФСР, 1987. — 56 с.
 Лубенец П. А., Иванов А. И., Песенко Ю. А., Осычнюк А. З. Методические указания по разведения пчелы-листореза (Megachile rotundata) и использованию её для опыления семенников люцерны. — Л.: ВНИИ растениеводства, 1974. — 33 с.
 Песенко Ю. А. Люцерновая пчела-листорез и её разведение для опыления люцерны. — Ленинград, «Наука», 1982. — 136 с.
 Романькова Т. Г. Пчелиные рода Megachile Latr. (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) фауны Сибири и Дальнего Востока СССР''. // Систематика и эколого-фаунистический обзор отдельных отрядов насекомых Дальнего Востока. Владивосток: Биол.-почв. ин-т ДВНЦ АН СССР, 1983. С. 141-147.
 Статьи о технологии разведения мегахил: «Пчеловодство», 1984, № 12; 1986, № 6; «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», 1984, № 3, 1986, № 4.
 Raw Anthony. 2007. An annotated catalogue of the leafcutter and mason bees (genus Megachile) of the Neotropics. // Zootaxa. — 1601: 1-127 (28 Sep. 2007).

Ссылки 
 Мегахила в zooclub.ru
 Определитель Halictus 
 Список видов 
 Worldwide Species Map 

Megachile
Роды пчёл